A Philippine Basketball Association é a principal liga de basquetebol das Filipinas fundada em 1975, é a segunda liga profissional da história do esporte (atrás da NBA fundada em 1946).

Times

Ligações externas 
 Site oficial

Ligas de basquetebol